Dit is een lijst van planetoïden 106901-107000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 106901 - || 2000 YB45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106902 - || 2000 YJ45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106903 - || 2000 YN45 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106904 - || 2000 YH46 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106905 - || 2000 YP46 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106906 - || 2000 YJ47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106907 - || 2000 YZ47 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106908 - || 2000 YX48 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106909 - || 2000 YA49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106910 - || 2000 YF49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106911 - || 2000 YH49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106912 - || 2000 YN49 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106913 - || 2000 YF50 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106914 - || 2000 YO51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106915 - || 2000 YX51 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106916 - || 2000 YS52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106917 - || 2000 YT52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106918 - || 2000 YZ52 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106919 - || 2000 YC53 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106920 - || 2000 YG54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106921 - || 2000 YN54 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106922 - || 2000 YM55 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106923 - || 2000 YM57 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106924 - || 2000 YT57 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106925 - || 2000 YS58 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106926 - || 2000 YG61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106927 - || 2000 YV61 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106928 - || 2000 YQ62 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106929 - || 2000 YV62 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106930 - || 2000 YY63 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106931 - || 2000 YC64 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106932 - || 2000 YN64 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106933 - || 2000 YY64 || 29 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106934 - || 2000 YJ65 || 16 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106935 - || 2000 YB66 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106936 - || 2000 YF66 || 30 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106937 - || 2000 YV66 || 30 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 106938 - || 2000 YR69 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106939 - || 2000 YX69 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106940 - || 2000 YF70 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106941 - || 2000 YR70 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106942 - || 2000 YY70 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106943 - || 2000 YX72 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106944 - || 2000 YA73 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106945 - || 2000 YN75 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106946 - || 2000 YD76 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106947 - || 2000 YL76 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106948 - || 2000 YM76 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106949 - || 2000 YO76 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106950 - || 2000 YW76 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106951 - || 2000 YQ77 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106952 - || 2000 YW77 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106953 - || 2000 YL78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106954 - || 2000 YS78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106955 - || 2000 YY78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106956 - || 2000 YZ78 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106957 - || 2000 YJ79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106958 - || 2000 YN79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106959 - || 2000 YR79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106960 - || 2000 YU79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106961 - || 2000 YZ79 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106962 - || 2000 YO80 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106963 - || 2000 YC81 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106964 - || 2000 YJ82 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106965 - || 2000 YR84 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106966 - || 2000 YF85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106967 - || 2000 YK85 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106968 - || 2000 YT86 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106969 - || 2000 YB87 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106970 - || 2000 YU89 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106971 - || 2000 YB90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106972 - || 2000 YN90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106973 - || 2000 YR90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106974 - || 2000 YW90 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106975 - || 2000 YW91 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106976 - || 2000 YP92 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106977 - || 2000 YG93 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106978 - || 2000 YO94 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106979 - || 2000 YV94 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106980 - || 2000 YM96 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106981 - || 2000 YU96 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106982 - || 2000 YJ97 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106983 - || 2000 YC98 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106984 - || 2000 YJ98 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106985 - || 2000 YD99 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106986 - || 2000 YC100 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106987 - || 2000 YG100 || 26 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 106988 - || 2000 YE101 || 29 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 106989 - || 2000 YN102 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106990 - || 2000 YX102 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106991 - || 2000 YL103 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106992 - || 2000 YT103 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106993 - || 2000 YC106 || 28 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106994 - || 2000 YJ106 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106995 - || 2000 YO107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106996 - || 2000 YP107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106997 - || 2000 YR108 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106998 - || 2000 YA109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106999 - || 2000 YG109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 107000 - || 2000 YU109 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten